What’s That Noise? — дебютный студийный альбом английского дуэта Coldcut, выпущен в апреле 1989 года.

Об альбоме 
Диск выполнен в жанре электронной музыки.

Список композиций

Релиз в Великобритании

Сторона A 
 A1 People Hold On (Featuring. Lisa Stansfield) (3:58)
 A2 Fat (Party & Bullshit) (4:17)
 A3 (I’m) In Deep (Featuring. Mark E. Smith) (5:08)
 A4 My Telephone (Featuring. Lisa Stansfield) (4:54)
 A5 Theme From «Reportage» (1:35)
 A6 Which Doctor? (4:30)

Сторона B 
 B1 Stop This Crazy Thing (Featuring. Junior Reid) (5:15)
 B2 No Connection (3:34)
 B3 Smoke 1 (4:40)
 B4 Doctorin' The House (Say R Mix) Featuring. Yazz (4:35)
 B5 What’s That Noise? (2:28)

Сторона C 
 C1 Beats & Pieces (Mo Bass Remix)
 C2 Stop This Crazy Thing (Hedmaster Mix)

Сторона D 
 D1 Maker Brake
 D2 Greedy’s Back
 D3 Drawmasters Squeeze
 D4 Trak 22

Релиз в США 
 People Hold On (Featuring. Lisa Stansfield) (3:58)
 Fat (Party And Bullshit) (4:17)
 (I’m) In Deep (Featuring. Mark E. Smith) (5:08)
 My Telephone (Featuring. Lisa Stansfield) (4:54)
 Theme From «Reportage» (1:35)
 Which Doctor? (4:30)
 Stop This Crazy Thing (Featuring. Junior Reid) (5:15)
 No Connection (3:34)
 Smoke Dis One (Featuring. Queen Latifah) (5:40)
 Not Paid Enough (7:23)
 What’s That Noise? (2:28)
 Beats & Pieces (Mo Bass Remix) (6:00)
 Stop This Crazy Thing (Hedmaster Mix By Adrian Sherwood) (7:00)

Ссылки 
 What’s That Noise? Album на Discogs

Дебютные альбомы 1989 года
Альбомы Coldcut
Альбомы Tommy Boy Records
Альбомы Reprise Records